Gymnodampia är ett släkte av kvalster. Gymnodampia ingår i familjen Platyameridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Gymnodampia